Niels Thorsen er navnet på flere personer:

 Niels Thorsen (amtsforvalter) (1906-1986) – dansk amtsforvalter
 Niels Thorsen (direktør) (født 1922) – dansk direktør og civilingeniør
 Niels Thorsen (historiker) (1947-2000) – dansk historiker, docent, dr.phil.